tsn – kod ISO 639-2/-3 języka tswana
 TSN – kod IATA lotniska Tiencin-Binhai
 TSN (Taxonomic Serial Number) – taksonomiczny numer seryjny według Integrated Taxonomic Information System
 TSN – kanadyjska sieć telewizyjna